Det finns flera personer med namnet Folke Lindberg:

 Folke Lindberg (stadshistoriker) (1903–1988)
 Folke Lindberg (sångtextförfattare) (1906–1935)
Folke Lindberg (musikforskare) (1911–1988)